BL, Bl eller bl kan avse: 

 BL – en genre inom den japanska populärkulturen som motsvarar shōnen-ai och yaoi, se  Boys' love
 BL – Storbritanniens nationalbibliotek, se British Library
 BL – IATA:s flygbolagskod för Jetstar Pacific
 Bl – Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB beteckning för ”Omstridda fenomen och företeelser”, se B (SAB)